Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier, se dispute du 21 au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Doha
Sport au Qatar en 2011
Tennis en février 2011